Дениз Наки (; 9 июля 1989, Дюрен) — немецкий футболист, полузащитник.

Биография 
Наки начал свою футбольную карьеру в «Байер 04». 2 февраля 2009 года он был отдан в аренду «Рот-Вайсс Ален», сыграл 11 игр и забил 4 гола. 8 февраля он дебютировал во втором дивизионе, выйдя на 79-й минуте на замену вместо Марко Ройса в матче против ФК «Аугсбург».

25 июня 2009 года Наки оставил «Байер» и подписал трёхлетний контракт с ФК «Санкт-Паули» в Миллернтор. Он забил 7 голов и помог «Санкт-Паули» вернуться в высший дивизион. После неудачного судебного разбирательства, при «Ноттингем Форест», Наки перешёл в «Падерборн 07», подписав двухлетний контракт летом 2012 года.

В составе сборной Германии U-19 Наки выиграл в 2008 году Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет, который проходил в Чехии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Ален
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Амед»